Büttel peut faire référence à :
 Büttel, localité allemande de l'arrondissement de Cuxhaven (commune de Loxstedt), en Basse-Saxe ;
 Büttel, commune allemande de l'arrondissement de Steinburg, en Schleswig-Holstein ;
 Büttel, localité allemande de l'arrondissement de Frise-du-Nord (commune de Koldenbüttel), en Schleswig-Holstein ;
 Büttel, localité allemande de l'arrondissement de Frise-du-Nord (commune de Witzwort), en Schleswig-Holstein.